

Anno 
 480 o 480 a.C.

Codici 
 480 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Cockfield, nel Suffolk, in Inghilterra

Matematica 
 480 – numero